Ator ist eine fiktive Figur, die im Mittelpunkt von insgesamt vier italienischen Barbarenfilmen steht:

 Ator – Herr des Feuers (Ator l’invincibile), 1982
 Ator II – Der Unbesiegbare (Ator L'invincibile II – The Return), 1984
 Iron Warrior (Ator il guerriero di ferro), 1987
 Troll 3 (Quest for the Mighty Sword, deutscher Fernsehtitel Ator – Das Schwert der Macht), 1990

Ator ist der Familienname folgender Personen:
 Alf Ator, Keyboarder einer Fun-Metal-Band, siehe Knorkator

Siehe auch:
 Athor